Das Wort modal steht im Zusammenhang mit Modus und findet auf mehreren Gebieten Anwendung:

 in der Logik, siehe Modallogik
 in der Sprachwissenschaft in drei unterschiedlichen Bedeutungen: jeweils für Kategorien von Ausdrücken,
 die Möglichkeit/Notwendigkeit betreffen, siehe Modalität (Sprachwissenschaft), in diesem Sinn auch: Modalverb
 die Art und Weise betreffen, wie in Modaladverb und Modalsatz
 die die subjektive Abtönung einer Aussage betreffen, wie in Modalpartikel
 in der Verkehrsplanung werden modale Filter eingesetzt; sie sind nur für bestimmte Verkehrsarten durchlässig, z. B. für Zufußgehende und Radfahrende

im User Interface Design und der Programmierung von digitalen Bedienoberflächen, siehe Dialogfenster #Modale und nichtmodale Dialoge (englisch ‚‘)
 in der Computerized Numerical Control (CNC) bedeutet modal: Ein Befehl ist solange wirksam, bis ein anderer Befehl derselben Gruppe programmiert wird.
 in der Musiktheorie 
 als Begriff für Musik, die auf den Kirchentonarten basiert (den Modi), siehe modale Tonleitern
 im Jazz und Flamenco manchmal auch für Musik, die auf weiteren, zum Beispiel außereuropäischen Tonleitern bzw. Tonsystemen beruht
 im Jazz außerdem für eine bestimmte Spielweise (Modaler Jazz)
 in außereuropäischen Musiktraditionen tonale Systeme wie Dastgah, Raga, Maqam (Musik)
 selten als Synonym für diatonisch
 selten für gewisse Gitarren-Stimmungen in irischer Musik
 bei Textilien als eine Textilfaser, siehe Viskosefaser#Modalfaser
 in der Schwingungslehre für Größen und Darstellungen, die auf den Eigenschwingungen eines Systems basieren

Siehe auch:

 Modalität (Begriffsklärung)
 Modalfaser (eine Viskosefaser)